Rodríguez ist ein häufiger spanischer Zuname. Er kommt auch außerhalb des spanischen Sprachraums vor und wird dann meist Rodriguez (ohne Akut auf dem i) geschrieben.

Bedeutung 
Der Name ist patronymisch gebildet und bedeutet Sohn des Rodrigo. Dabei kennzeichnet die Endung „-ez“ oder „-es“ das Sohnverhältnis.

Varianten 
Die portugiesische Version des Namens schreibt sich Rodrigues.

Namensträger

Künstlername 
 Rodriguez (Musiker), eigentlich Sixto Rodriguez (* 1942), US-amerikanischer Folkmusiker

A 
 Aaron Rodriguez, bekannt als Mil Máscaras (* 1942), mexikanischer Wrestler und Schauspieler
 Abel Rodríguez (* ca. 1944), kolumbianischer Zeichner
 Abelardo L. Rodríguez (1889–1967), mexikanischer Politiker, Präsident 1932 bis 1934
 Acacio Valbuena Rodríguez (1922–2011), spanischer Geistlicher, Apostolischer Präfekt der Westsahara
 Adam Rodriguez (* 1975), US-amerikanischer Schauspieler
 Adelardo Rodríguez (* 1939), spanischer Fußballspieler

 Adri Rodrígues (* 1988), andorranischer Fußballspieler
 Agustín Romualdo Álvarez Rodríguez (1923–2011), spanischer Ordensgeistlicher

 Aleix Pubill Rodríguez (* 1988), spanischer Skibergsteiger
 Alejandro Rodríguez (* 1986), uruguayischer Fußballspieler
 Alejandro Rodríguez de Miguel (* 1991), spanischer Fußballspieler
 Alejandro Costoya Rodríguez (* 1993), spanischer Handballspieler

 Alfredo Rodríguez Mitoma (* 1964), mexikanischer Fußballspieler
 Almudena Rodríguez (* 1993), spanische Handballspielerin
 Alina Rodríguez († 2015), kubanische Schauspielerin

 Alphons Rodriguez (um 1526–1616), spanischer katholischer Priester und Schriftsteller
 Alphonsus Rodriguez (1532–1617), spanischer Ordensgeistlicher

 Amadeo Rodríguez Magro (* 1946), spanischer Geistlicher, Bischof von Plasencia
 Amador Rodríguez Céspedes (* 1956), kubanischer Schachspieler
 Amy Rodriguez (* 1987), US-amerikanische Fußballspielerin

 Ángelo Rodríguez (* 1995), uruguayischer Fußballspieler

 Antoine Rodriguez, französischer Fußballspieler

 Argelia Velez-Rodriguez (* 1936), kubanisch-amerikanische Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Ariel Francisco Rodríguez Araya (* 1989), costa-ricanischer Fußballspieler

 Arturo Rodríguez Jurado (1907–1982), argentinischer Boxer
 Asenneh Rodríguez († 2013), kubanische Schauspielerin
 Atilano Rodríguez Martínez (* 1946), spanischer Geistlicher, Bischof von Sigüenza-Guadalajara
 Augie Rodriguez († 2014), US-amerikanischer Tänzer, siehe Augie und Margo Rodriguez
 Augusto Martín Quijano Rodríguez (* 1969), peruanischer Geistlicher, Apostolischer Vikar von Pucallpa

B 
 Bali Rodríguez (* 1985), costa-ricanisches Model und Schauspielerin
 Béatrice Rodriguez (* 1959), französische Judoka
 Belén Rodríguez (* 1984), argentinische Moderatorin und Model
 Benito Epifanio Rodríguez (1903–2001), argentinischer Geistlicher, Weihbischof in Rosario
 Bernardo Rodríguez, spanischer Fußballspieler
 Berni Rodríguez (* 1980), spanischer Basketballspieler
 Berta Rodríguez (* 1971), chilenische Tischtennisspielerin
 Blanca Rodríguez (1926–2020), venezolanische Primera dama
 Bonifacia Rodríguez Castro (1837–1905), spanische Ordensgründerin
 Braian Rodríguez (* 1986), uruguayischer Fußballspieler
 Braulio Rodríguez Plaza (* 1944), spanischer Theologe, Erzbischof von Toledo
 Brian Rodríguez (* 2000), uruguayischer Fußballspieler

C 

 Carol Rodríguez (* 1985), puerto-ricanische Leichtathletin
 Carolina Rodríguez (* 1986), spanische Sportgymnastin
 Carrie Rodriguez (* 1978), mexikanisch-US-amerikanische Singer-Songwriterin
 Casimira Rodríguez (* 1966), bolivianische Politikerin
 Catalina de María Rodríguez (1823–1896), argentinische römisch-katholische Ordensfrau und Ordensgründerin, Selige
 Cayetano José Rodríguez (1761–1823), argentinischer Politiker
 Ceferino Rodríguez († 2015), uruguayischer Sportfunktionär

 Chadia Rodríguez (* 1998), italienische Rapperin

 Chema Rodríguez (* 1980), spanischer Handballspieler und -trainer
 Chema Rodríguez (Fußballspieler) (* 1992), spanischer Fußballspieler
 Chi-Chi Rodríguez (* 1935), puerto-ricanischer Golfspieler
 Christián Rodríguez (* 1995), uruguayischer Fußballspieler
 Chucho Rodríguez (1918–1991), mexikanischer Komponist, Arrangeur, Pianist und Orchesterleiter
 Ciro Rodriguez (* 1946), US-amerikanischer Politiker
 Clara Rodríguez (* 1970), venezolanische Pianistin
 Claudio Rodríguez (1934–1999), spanischer Schriftsteller 
 Claudio Rodríguez Fer (* 1956), spanischer Schriftsteller
 Clemente Rodríguez (* 1981), argentinischer Fußballspieler
 Climaco Rodríguez (* 20. Jahrhundert), uruguayischer Fußballspieler
 Concepción Rodríguez, mexikanischer Fußballspieler

 Cristóbal Bencomo y Rodríguez (1758–1835), spanischer katholischer Priester, Beichtvater des Königs Ferdinand VII. von Spanien
 Cristopher Rodríguez (* 1994), uruguayischer Fußballspieler

D 
 Dámaso Rodríguez Martín (1944–1991), spanischer Serienmörder

 Daniel Freitas Rodríguez (* 1965), uruguayischer Boxer
 Danny Rodriguez (* 1990), deutscher Basketballspieler

 Davinia Rodríguez (* 1980), spanische Opernsängerin (Sopran/Koloratursopran)
 Déborah Rodríguez (* 1992), uruguayische Leichtathletin
 Delcy Rodríguez (* 1969), venezolanische Politikerin
 Delio Rodríguez (1916–1994), spanischer Radrennfahrer
 Delvin Rodriguez (* 1980), dominikanischer Boxer
 Diane Marie Rodríguez Zambrano (* 1982), ecuadorianische Aktivistin und Politikerin
 Didier Rodríguez (* 1998), panamaischer Leichtathlet

 Disney Rodríguez (Disney Rodríguez Valera; * 1985), kubanischer Ringer 
 Douglas Rodríguez (1950–2012), kubanischer Boxer
 Dulce María Rodríguez (* 1972), mexikanische Langstreckenläuferin

E 

 Edelweiss Rodriguez (1911–1962), italienischer Boxer
 Edemir Rodríguez (* 1986), bolivianischer Fußballspieler
 Eduardo Rodríguez (* 1956), bolivianischer Jurist

 Eleuterio Sánchez Rodríguez (* 1942), spanischer Dieb, Rechtsanwalt und Autor
 Elias Rodriguez (* 1964), mikronesischer Marathonläufer

 Ellie Rodriguez (1946–1968), puerto-ricanischer Baseballspieler
 Elvira Rodríguez Herrer (* 1949), spanische Politikerin
 Elvira Rodriguez Puerto (* 1964), kubanische Autorin und Künstlerin
 Elvismar Rodríguez (* 1997), venezolanische Judoka
 Emiliano Rodríguez (* 1937), spanischer Basketballspieler
 Emilio Rodríguez (1923–1984), spanischer Radrennfahrer
 Emir Rodríguez Monegal (1921–1985), uruguayischer Schriftsteller, Romanist, Lusitanist und Hispanist
 Emma Roca Rodríguez (* 1973), spanische Skibergsteigerin
 Emmanuel Rodríguez, bekannt als Manny Montes (* 1981), puerto-ricanischer Musiker
 Emmanuel Rodríguez (Boxer) (* 1992), puerto-ricanischer Boxer im Bantamgewicht
 Enrique Rodríguez (Musiker) (1901–1971), Bandoneonist, Komponist, Komponist und Bandleader

 Ernesto Rodríguez (* 1969), spanischer Volleyballspieler
 Estefano Rodríguez (* 1962), mexikanischer Fußballtorhüter
 Estela Rodríguez (1967–2022), kubanische Judoka
 Eulogio A. Rodriguez senior (1883–1964), philippinischer Politiker
 Evan Rodriguez (* 1988), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Ezequiel Rodríguez (* 1977), argentinischer Schauspieler

F 

 Fátima Rodríguez (* 1961), galicische Schriftstellerin und Übersetzerin

 Felipe Bacarreza Rodríguez (* 1948), chilenischer Geistlicher
 Félix Rodríguez de la Fuente (1928–1980), spanischer Naturalist und Umweltpublizist, Naturschützer und Regisseur
 Félix Rodríguez (* 1941), kubanischer Geheimagent
 Félix Manuel Rodríguez Capó (1922–1989), puerto-ricanischer Sänger und Komponist, siehe Bobby Capó
 Fermín Emilio Sosa Rodríguez (* 1968), mexikanischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof und Diplomat des Heiligen Stuhls

 Fred Rodriguez (* 1973), US-amerikanischer Radrennfahrer

G 
 Gabino Tejado y Rodríguez (1819–1891), spanischer Journalist und Schriftsteller
 Gabriela Rodríguez, venezolanische Filmproduzentin
 Gabriella Rodríguez (* 1980), mexikanische Badmintonspielerin

 Génesis Rodríguez (* 1987), US-amerikanische Schauspielerin
 Georgina Rodríguez (* 1994), spanisches Model und Influencerin
 Gerardo Matos Rodríguez (1897–1948), uruguayischer Komponist
 Gianni Rodríguez (* 1994), uruguayischer Fußballspieler
 Gil Carlos Rodríguez Iglesias (1946–2019), spanischer Jurist

 Gina Rodriguez (* 1984), US-amerikanische Schauspielerin
 Giuseppe Leiva Rodríguez (* 1995), peruanischer Schachspieler, siehe Giuseppe Leiva
 Gladys Rodríguez (* 1943), puerto-ricanische Schauspielerin

 Gregorio Rodríguez, uruguayischer Fußballspieler
 Gregorio Rodríguez Carrillo (1769–1828), spanischer Geistlicher, Bischof von Cartagena
 Guido Rodríguez (* 1994), argentinischer Fußballspieler

H 

 Hernán Rodríguez (* 1933), chilenischer Fußballspieler
 Hildegart Rodríguez (1914–1933), spanische Sozialistin
 Hugo René Rodríguez (* 1959), mexikanischer Fußballspieler
 Humberto Rodríguez (* 1981), honduranischer Tennisspieler

I 
 Ida Rodríguez Prampolini (1925–2017), mexikanische Kunsthistorikerin

 Inmaculada Rodríguez-Piñero (* 1958), spanische Politikerin (Partido Socialista Obrero Español), MdEP
 Inocente Rodríguez (* 1845), honduranischer Politiker, Präsident 1871
 Irina Rodríguez (* 1977), spanische Synchronschwimmerin
 Isidoro Vejo Rodríguez (1915–2007), uruguayischer Politiker

J 
 Jackson Rodríguez (* 1985), venezolanischer Radrennfahrer

 Jair Pereira Rodríguez (* 1986), mexikanischer Fußballspieler
 Jake Rodriguez (* 1965), puerto-ricanischer Boxer

 Jay Rodriguez (* 1989), englischer Fußballspieler
 Jay Rodriguez (Musiker) (* 1967), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Jennifer Rodriguez (* 1976), US-amerikanische Eisschnellläuferin
 Jennifer Rodríguez (* 1999), kolumbianische Hochspringerin
 Jesé Rodríguez (* 1993), spanischer Fußballspieler, siehe Jesé

 Jhibaro Rodriguez (* 1971), venezolanischer Gitarrist
 Jhonatan Rodríguez (Leichtathlet) (* 2002), kolumbianischer Mittelstreckenläufer
 Joan Planella i Rodríguez (1849–1910), katalanischer Maler der realistischen Schule
 Joao Rodríguez (* 1996), kolumbianischer Fußballspieler
 Joaquim Rodríguez (* 1979), spanischer Radrennfahrer
 Joaquín Sánchez Rodríguez (* 1981), spanischer Fußballspieler, siehe Joaquín (Fußballspieler, 1981)
 Johan Rodríguez (* 1975), mexikanischer Fußballspieler

 Jony Rodríguez (* 1991), spanischer Fußballspieler
 Jordi Codina Rodríguez (* 1982), spanischer Fußballspieler

 Josefina Rodríguez de Aldecoa (1926–2011), spanische Schriftstellerin
 Joseph Rodriguez († 2012), indischer Schauspieler

 Juan Miguel Rodríguez (* 1967), kubanischer Sportschütze
 Julián Rodríguez Adame (1904–1989), mexikanischer Diplomat
 Julien Rodriguez (* 1978), französischer Fußballspieler

 Julius Rodriguez (* 1998), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Justo Rodríguez Gallego (* 1954), spanischer Geistlicher, Weihbischof in Zárate-Campana in Argentinien

K 
 Katia Rodríguez, dominikanische Sängerin
 Kelvin Rodríguez (* 1985), dominikanischer Fußballspieler
 Kevin Rodríguez (* 2000), ecuadorianischer Fußballspieler 
 Krysta Rodriguez (* 1984), US-amerikanische Filmschauspielerin und Musicaldarstellerin

L 
 La Mala Rodríguez (* 1979), spanische Sängerin
 Lalo Rodríguez (1958–2022), puerto-ricanischer Musiker
 Laurent Rodriguez (* 1960), französischer Rugby-Union-Spieler
 Leandro Rodríguez (* 1992), uruguayischer Fußballspieler
 Lee Rodriguez (* 1999), US-amerikanische Schauspielerin
 Leonardo Rodríguez (* 1966), argentinischer Fußballspieler
 Lina Olinda Pedraza Rodríguez (* 1955), kubanische Politikerin
 Lina Rodriguez (* 20. Jahrhundert), kolumbianisch-kanadische Filmregisseurin, Drehbuchautorin, Kamerafrau und Editorin
 Lola Rodríguez de Tió (1843–1924), puerto-ricanische Dichterin

 Lucía Rodríguez (* 1998), spanische Leichtathletin
 Lucía Rodríguez (Fußballspielerin) (* 1999), spanische Fußballspielerin
 Luigi Rodriguez († 1609), italienischer Maler

 Lukas Rodriguez, US-amerikanischer Schauspieler, siehe James und Lukas Rodriguez

M 
 Manolo Rodríguez, mexikanischer Fußballspieler

 Marcel Rodriguez (* 1984), paraguayanisch-deutscher Schauspieler
 Marcelino Hernández Rodríguez (* 1946), mexikanischer Priester, Bischof von Orizaba
 Marcelle Rodrigues (* 1976), brasilianische Volleyballspielerin
 Marcelo Rodríguez (* 1987), uruguayischer Fußballspieler

 Marvin Rodríguez (* 1934), costa-ricanischer Fußballspieler und -trainer
 Mathías Rodríguez (* 1997), uruguayischer Fußballspieler
 Matías Rodríguez (* 1986), argentinischer Fußballspieler

 Mauro Rodríguez (* 1990), uruguayischer Fußballspieler
 Maxi Rodríguez (Maximiliano Rubén Rodríguez; * 1981), argentinischer Fußballspieler

 Mel Rodriguez (* 1973), US-amerikanischer Schauspieler
 Mercedes Rodríguez Gamero, eigentlicher Name von Merche Esmeralda (* 1947/1950), spanische Tänzerin und Choreografin
 Michael Rodríguez (* 1981), costa-ricanischer Fußballspieler
 Michael Raynel Rodríguez Roque (* 1986), kubanischer Fußballschiedsrichter
 Michelle Rodríguez (* 1978), US-amerikanische Schauspielerin
 Migdalía Rodríguez Chirino (* 1992), venezolanische Fußballschiedsrichterassistentin

 Mike Rodriguez (* 1979), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Misa Rodríguez (* 1999), spanische Fußballspielerin
 Misael Rodríguez (* 1994), mexikanischer Boxer
 MJ Rodriguez (* 1991), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin

N 
 Nagore Calderón Rodríguez (* 1993), spanische Fußballspielerin
 Narciso Rodriguez (* 1961), US-amerikanischer Modeschöpfer
 Natalia Rodríguez (* 1979), spanische Leichtathletin
 Naudo Rodriguez, brasilianischer Gitarrist
 Nicolás de Jesús López Rodríguez (* 1936), dominikanischer Geistlicher, Kardinal, emeritierter Erzbischof von Santo Domingo

 Nicolás Rodríguez Aztiazarain (* 1936), kubanischer Diplomat

O 
 Olga Rodríguez (* 1975), spanische Journalistin

P 

 Patricia Yurena Rodríguez (* 1990), spanische Schönheitskönigin und Schauspielerin

 Paul Rodriguez (* 1955), mexikanischer Comedian
 Paul Rodriguez (Skateboarder) (* 1984), mexikanisch-US-amerikanischer Skateboarder
 Paz Rodríguez Ortiz († 2009), mexikanischer Menschenrechtler

 Percy Rodriguez (1918–2007), kanadischer Schauspieler
 Pete Rodríguez (1932–2000), puerto-ricanischer Musiker
 Peter Rodríguez (1926–2016), US-amerikanischer Künstler
 Plácido Rodríguez (* 1940), mexikanischer Geistlicher, Altbischof von Lubbock

R 

 Raini Rodriguez (* 1993), US-amerikanische Schauspielerin

 Raoul Rodriguez (* 1963), US-amerikanischer Ruderer
 Raquel Rodríguez (* 1993), costa-ricanische Fußballspielerin
 Raul Rodriguez († 2015), US-amerikanischer Festwagendesigner
 Raymundo Rodríguez (* 1905), mexikanischer Fußballspieler
 Rebel Rodriguez (* 1999), US-amerikanischer Schauspieler
 Reinaldo Paseiro Rodríguez (1925–1973), kubanischer Radrennfahrer
 Remedios Solano Rodríguez (* 1969), spanische Schriftstellerin, Historikerin und Dozentin
 René Rodriguez-Teufer (* 1974), deutscher Politiker (NPD)
 Ribair Rodríguez (* 1987), uruguayischer Fußballspieler

 Robert Rodriguez (* 1968), US-amerikanischer Regisseur

 Rodolfo Rodríguez (* 1956), uruguayischer Fußballspieler
 Rodrigo Rodríguez (* 1995), uruguayischer Fußballspieler
 Roger Rodríguez (* 1982), kubanischer Radrennfahrer
 Roldán Rodríguez (* 1984), spanischer Rennfahrer
 Román Rodríguez Rodríguez (* 1956), spanischer Politiker
 Roque Adames Rodríguez (1928–2009), dominikanischer Geistlicher, Bischof von Santiago de los Caballeros
 Rosa Rodríguez (* 1986), venezolanische Hammerwerferin
 Rosa María Andrés Rodríguez (* 1977), spanische Tennisspielerin
 Rosemary Rodriguez, US-amerikanische Filmregisseurin
 Rowby-John Rodriguez (* 1994), österreichischer Dartspieler

 Rusty-Jake Rodriguez (* 2000), österreichischer Dartspieler

S 

 Sauveur Rodriguez (1920–2013), französischer Fußballspieler und -trainer
 
 Sergi Gordo Rodríguez (* 1967), spanischer römisch-katholischer Geistlicher, Weihbischof in Barcelona
 
 Silvio Rodríguez (* 1946), kubanischer Liedermacher
 Simón Rodríguez (1769–1854), venezolanischer Pädagoge und Philosoph
 Sixto Díaz Rodriguez (* 1942), US-amerikanischer Singer-Songwriter, siehe Rodriguez (Musiker)
 Sol Rodriguez (* 1990), argentinisch-uruguayische Schauspielerin und Model
 Sophie Rodriguez (* 1988), französische Snowboarderin
 Soraya Rodríguez (* 1963), spanische Politikerin
 Spain Rodriguez (1940–2012), US-amerikanischer Comiczeichner und -autor
 Stefania Rodríguez (* 1989), argentinische Handballspielerin

T 
 Telmo Rodriguez, spanischer Winzer
 Teresa Rodríguez (* 1981), spanische Politikerin
 Thomas Rodríguez (* 1996), chilenischer Fußballspieler
 Tito Rodríguez (1923–1973), puerto-ricanischer Musiker und Produzent
 Tómas Rodríguez Sánchez, kubanischer Tennisspieler
 Toni Rodriguez (* 1983), deutscher Basketballschiedsrichter
 Toribio Rodríguez de Mendoza (1750–1825), peruanischer Unabhängigkeitsvordenker und Politiker
 Toty Rodríguez (* 1942), französisch-ecuadorianische Schauspielerin und Sängerin
 Trinidad Rodríguez (1882–1914), mexikanischer Revolutionär

V 
 Ventura Rodríguez (1717–1785), spanischer Architekt
 Veronica Rodriguez (* 1991), venezolanische Pornodarstellerin
 Vicente Rodríguez (* 1981), spanischer Fußballspieler

 Victoria Rodríguez (* 1995), mexikanische Tennisspielerin

W

Y 
 Yonatan Rodríguez (* 1993), uruguayischer Fußballspieler
 Yorgelis Rodríguez (* 1995), kubanische Siebenkämpferin
 Yowlys Bonne Rodriguez (* 1983), kubanischer Ringer

Siehe auch 
 Pérez Rodríguez
 Serrano Rodríguez
 Sosa Rodríguez
 Rodríguez Martínez
 Rodríguez Martín
 Rodríguez Moreno

Spanischer Personenname
Familienname
Patronym